Beta Draconis (β Dra / β Draconis / Alwaid) je třetí nejjasnější hvězda v souhvězdí Draka. Jedná se o žlutého jasného obra nebo veleobra spektrální třídy G2. Je to dvojhvězda (ADS 10611) obíhaná hnědým trpaslíkem s oběžnou dobou kolem čtyř tisíc let.

Někdy je také označována Rastaban (ra's ath-thu'ban – „hlava hada“), ale toto jméno je „putovní“ a je udělováno té hvězdě, která zrovna dotyčnému připadá jako hlava. Speciálně je často používáno pro Etamin (Gamma Draconis).

Jméno Alwaid se překládá jako „ta, kdo bude zničena“ nebo jako „hráč na loutnu“ (z arabského al'awwad).

Související články 
 Seznam hvězd

Trojhvězdy
Hvězdy v souhvězdí Draka
Objekty v Bayerově katalogu
Objekty ve Flamsteedově katalogu
Žlutí veleobři